

Carriera 
Ha giocato nella massima serie dei campionati croato, polacco, cipriota, ungherese e bosniaco.

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 30 giugno 2021.

Collegamenti esterni